Kulcha bezeichnet:

 Kulcha, ein historisches Königreich in Urartu, siehe Qulḫa
 Kulcha (Brot), ein Fladenbrot